

Toponyme 
Le nom Roxboro peut désigner :
 Roxboro, ancienne ville du Québec fusionnée à Montréal en 2002
 Roxboro, ville de la Caroline du Nord, États-Unis
 Roxboro, ville du comté de Limerick en Irlande
 Roxboro, quartier de la ville de Calgary en Alberta
 Roxboro, société de construction au Québec et Canada

Voir aussi 
 Pierrefonds-Roxboro, arrondissement de la ville de Montréal
 Dollard-Des Ormeaux—Roxboro, ancien arrondissement de la ville de Montréal (2002-2005)